O termo corvina é a designação comum, em língua portuguesa e espanhola, a várias espécies de peixes incluídos na infraclasse dos teleósteos, dentro da ordem dos perciformes e pertencentes à família dos cienídeos, que vivem em água salgada, doce e salobra.

No Atlântico ocidental, o termo pode remeter, mais especificamente, à espécie Micropogonias furnieri, encontrada em diferentes ambientes, desde as Antilhas até a Argentina, sendo abundante no litoral catarinense. Esses peixes podem atingir 2m de comprimento, têm o corpo alongado e comprimido, de tonalidade prateada a marrom, dorso mais escuro e ventre esbranquiçado, estrias escuras e oblíquas no dorso e flancos que se prolongam até a linha lateral sinuosa, pequenos barbilhões abaixo da mandíbula. Trata-se de espécie de grande valor comercial, sustentando uma indústria pesqueira de porte em todo o Atlântico ocidental, e é conhecida popularmente pelos nomes de cascudo, corvina-crioula, corvina-de-linha, corvina-de-rede, corvina-marisqueira, corvineta, cupá, cururuca, guatucupá, marisqueira, murucaia, tacupapirema, ticopá e ticupá.

As espécies mais conhecidas são  Argyrosomus regius (chamada no Atlântico Nordeste e Centro-Este, corvina-legítima)  e Pogonias cromis, popularmente conhecida como miragaia

A corvina pode ser pescada em águas doces e, na região noroeste do estado de São Paulo, é encontrada nos rios Grande, Tietê e outros. 

Como a maioria dos peixes ósseos, e muitos vertebrados, esta espécie de peixe possui otólitos perto dos ouvidos internos e que fazem parte do sistema de equilíbrio do peixe. Há três pares de otólitos localizados no ouvido interno, na base do crânio do peixe. Destes, apenas um par é mais facilmente encontrado em função do seu maior tamanho. Os otólitos permitem avaliar a idade do peixe, uma vez que são formados de carbonato de cálcio e proteínas que se depositam em camadas distinguíveis. O número dessas faixas está associado a ciclos de crescimento do peixe. Segundo a tradição popular, essas "pedras" teriam poderes curativos. Na França do século XVI,  chamavam-se "pedras de cólica" e eram usadas como uma espécie de amuleto para prevenir ou curar cólicas renais. 

As corvinas são muito apreciadas na gastronomia e na pesca esportiva. Atualmente existem projetos de aquicultura voltados para essas espécies, com a produção de ovos férteis por indução hormonal, seja por implantes, seja por injeção.

Espécies
Diferentes espécies popularmente denominadas corvina:

 Argyrosomus hololepidotus
 Argyrosomus regius
 Atractoscion aequidens
 Bairdiella ronchus
 Bodianus scrofa
 Brotula clarkae
 Cilus gilberti
 Cynoscion albus
 Cynoscion analis
 Cynoscion nebulosus
 Cynoscion othonopterus
 Cynoscion parvipinnis
 Cynoscion phoxocephalus
 Cynoscion similis
 Cynoscion squamipinnis

 Cynoscion stolzmanni
 Cynoscion striatus
 Elattarchus archidium
 Isopisthus parvipinnis
 Isopisthus remifer
 Micropogonias altipinnis
 Micropogonias furnieri
 Micropogonias undulatus
 Miracorvina angolensis
 Odontoscion dentex
 Ophioscion simulus
 Otolithes ruber
 Pentheroscion mbizi
 Petilipinnis grunniens

 Plagioscion squamosissimus
 Pogonias cromis
 Pristiophorus schroederi
 Pseudotolithus elongatus
 Pseudotolithus epipercus
 Pseudotolithus moorii
 Pseudotolithus senegalensis
 Pseudotolithus typus
 Pteroscion peli
 Sciaena gilberti A.
 Sciaena umbra
 Sciaenops ocellatus
 Umbrina canariensis
 Umbrina cirrosa
 Umbrina ronchus

Cienídeos